Эне́ев — балкарская фамилия.

Известные носители:
 Энеев, Магомед Алиевич (1897—1928) — балкарский коммунист, активный участник строительства Советской власти на Северном Кавказе, отец Т. М. Энеева.
 Энеев, Тимур Магометович (1924—2019) — советский и российский учёный, автор фундаментальных трудов в области теоретической и прикладной космонавтики и космогонии, сын М. А. Энеева.